Slovo Lenin může mít více významů:

 Vladimir Iljič Lenin, vlastním jménem Vladimir Iljič Uljanov (1870–1924) – ruský politik
 Lenín Moreno, (*  19. března 1953) – ekvádorský politik
 Lenin (ledoborec) – první ledoborec s nukleárním pohonem na světě
 Lenin (říční loď) – sovětskou říční loď s diesel-elektrickým pohonem

jako součást názvu
 Socha Lenina – 5 metrů vysoká bronzová socha v americkém Seattlu
 Pik Lenina, Leninův štít (7134 m) – hora v pohoří Pamíru
 Leningrad, dnes Petrohrad (Sankt-Petěrburg) – ruské město
 Gorki Leninskije – sídlo městského typu v Moskevské oblasti v Rusku
 Leninův řád – sovětské státní vyznamenání
 Leninova cena – sovětské státní vyznamenání
 Good Bye, Lenin! – německý film z roku 2003
 Lenin v Paříži – sovětský film z roku 1981
 Memoriál V. I. Lenina - recesní soutěž v požárním útoku